Магга () — саамская фамилия. Известные носители:

 Магга, Лайла (род. 1942) — саамская детская писательница, лексикограф.
 Магга, Уле Хенрик (род. 1947) — норвежский саамский лингвист, политик.